Козловка — деревня в Саратовском районе Саратовской области России. С 1 января 2022 года входит в состав городского округа Саратова.

Физико-географическая характеристика 
Деревня Козловка располагается на севере Саратовского района, в 13 километрах от административного центра поселения села Шевыревка, в 32 километрах от областного центра города Саратова. Деревня располагается на берегу реки Волга, с которого открывается живописный вид на разлив. Не имеет видимых границ с селом Сабуровка. 

Климат
Климат в Козловке умеренно-холодный со значительным количеством осадков. Даже в засушливый месяц наблюдается много дождя (согласно классификации климатов Кёппена — Dfa). Среднегодовая температура в этой деревне - 6.8 °C. 444 mm - среднегодовая норма осадков. Самый засушливый месяц - Март с осадками 26 mm. Большая часть осадков здесь выпадает в Июле, в среднем 43 mm.

Часовой пояс

 Уличная сеть

В деревне четыре улицы: Луговая, Торновая, Набережная, Полевая.

Население 

На 1 января 2019 года в деревне проживало 48 человек, насчитывается 19 дворов.

Инфраструктура 
Деревня полностью газифицирована.

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с. 
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Населённые пункты Саратовского района